

Anthroponyme 
 Lydie, Lydia : prénoms ;
 Lydia (1980-),  chanteuse espagnole ;

Toponyme 
 Lydia : village de Louisiane ;

Divers 
 Lydia : paquebot ensablé, symbole du Barcarès ;
 Lydia : titre d'un film de Julien Duvivier (1941) ;
 Lydia : application de paiement en ligne pour smartphone

Paronyme 
 Lidia : nom homonyme du langage de la tauromachie ;
 Lidia : genre d'araignées.